Clement Smoot (1884 - 1963), golfeur américain
 George Fitzgerald Smoot (né en 1945), astrophysicien et  cosmologiste américain 
 Reed Smoot (1862 - 1941), sénateur des États-Unis
  Loi Hawley-Smoot, loi sur les tarifs douaniers promulguée en 1930 à la suite de la crise de 1929
 Smoot (unité), unité de longueur inhabituelle, créée de façon humoristique par des étudiants du MIT

Homonymie de patronyme